

Sigle 
 Mars Climate Sounder – spettrometro del Mars Reconnaissance Orbiter
 Maurizio Costanzo Show – programma televisivo italiano
 Mercalli, Cancani e Sieberg – scala Mercalli modificata per la misura dell'intensità dei terremoti
 Mesoscale Convective System – sistema temporalesco esteso per decine o centinaia di chilometri
 Mineraria carbonifera sarda – ex società mineraria e metallurgica a partecipazione statale
 Minimally Conscious State – alterazione dello stato di coscienza
 Modello concettuale del sito – strumento utilizzato nell'analisi di rischio dei siti inquinati
 Multi cloning site – sito di multi clonaggio
 Multiple chemical sensitivity – malattia consistente nell'impossibilità di tollerare un certo ambiente chimico o una certa classe di sostanze
Modulation Coding Scheme – uno dei parametri presenti nell'ambito wireless

Aziende 
 MCS – azienda di abbigliamento

Codici 
 MCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monte Caseros (Argentina)
 mcs – codice ISO 639-3 della lingua mambai